Shull ist der Familienname von:

 Clifford Shull (1915–2001), US-amerikanischer Physiker
 George Harrison Shull (1874–1954), US-amerikanischer Botaniker und Pflanzengenetiker
 Joseph Horace Shull (1848–1944), US-amerikanischer Politiker
 Richard B. Shull (1929–1999), US-amerikanischer Schauspieler
 Tad Shull (* 1955), US-amerikanischer Jazz-Tenorsaxophonist, Flötist, Arrangeur, Komponist und Autor

Sonstiges:
 Shull Rocks, Inselkette vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Shul